Bolingbroke kan syfta på följande personer:

 Henrik IV av England, känd under detta namn på grund av sin fördelseplats Bolingbroke Castle
 Henry St John, 1:e viscount Bolingbroke (1678-1751), en brittisk statsman 
 andra lorder som burit någon av titlarna earl av Bolingbroke eller viscount Bolingbroke

Bolingbroke kan syfta på följande platser:

 Bolingbroke, Lincolnshire, känt som Old Bolingbroke, en by i Lincolnshire
 New Bolingbroke, en annan by, även den i Lincolnshire
 Bolingbroke, Georgia, ett kommunfritt område i delstaten Georgia
 Bolingbrook, Illinois, en förstad till Chicago